BZG steht als Abkürzung für:

 Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, gesetzliche Vorschriften in der Schweiz u. a für Luftschutzräume
 Bildungszentrum für das Hotel- und Gaststättengewerbe, heute DEHOGA-Akademie
 Ignacy-Jan-Paderewski-Flughafen Bydgoszcz (IATA-Code), polnischer Flughafen

Abkürzung